Lars Molin ist der Name folgender Personen:

* Lars Molin (Schriftsteller) (1942–1999), schwedischer Schriftsteller und Filmregisseur
 Lars Molin (Eishockeyspieler) (* 1956), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer